Cell Death & Differentiation — рецензируемый академический журнал, опубликованный Nature Research .

Индексация

Примечания

Ссылки 
 

Журналы Nature